Wild Energy kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Wild Energy (album), een studioalbum van Ruslana
Wild Energy (single), een single van dit album
Wild Energy. Amazonka. Wild Dances., een verzamel-dvd van Ruslana

Homoniem muziekstuk